Trieux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Trieux, flod, 
 Trieux, Meurthe-et-Moselle, kommun, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar